Djérem kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Djérem (vattendrag i Kamerun), Östra regionen, 
 Djerem (departement i Kamerun), Adamaouaregionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar